|-
| 148401 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148402 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148403 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148404 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148405 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148406 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148407 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148408 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148409 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148410 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148411 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148412 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148413 - ||  || 26 noiembrie 2000 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 148414 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148415 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148416 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148417 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148418 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148419 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148420 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148421 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148422 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148423 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148424 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148425 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148426 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148427 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148428 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148429 - ||  || 23 noiembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 148430 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148431 - ||  || 24 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148432 - ||  || 27 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148433 - || 2000 XW || 1 decembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 148434 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148435 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148436 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148437 - ||  || 4 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148438 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148439 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148440 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148441 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148442 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148443 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148444 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148445 - ||  || 6 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148446 - ||  || 3 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148447 - || 2000 YH || 16 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148448 - ||  || 17 decembrie 2000 ||  || 
|-
| 148449 - ||  || 19 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148450 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148451 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148452 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148453 - ||  || 22 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148454 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148455 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148456 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148457 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148458 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148459 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148460 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148461 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148462 - ||  || 23 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148463 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148464 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148465 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148466 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148467 - ||  || 31 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148468 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148469 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148470 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148471 - ||  || 16 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148472 - ||  || 27 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148473 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148474 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148475 - ||  || 15 martie 2001 ||  || , 
|-
| 148476 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148477 - ||  || 16 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148478 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148479 - ||  || 27 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148480 - ||  || 26 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148481 - ||  || 29 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 148482 - ||  || 23 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148483 - ||  || 24 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148484 - ||  || 24 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148485 - || 2001 JW || 12 mai 2001 || Eskridge || 
|-
| 148486 - ||  || 15 mai 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 148487 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148488 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148489 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148490 - ||  || 21 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148491 - ||  || 24 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148492 - ||  || 21 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148493 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148494 - ||  || 24 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148495 - ||  || 14 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148496 - ||  || 15 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148497 - ||  || 20 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148498 - ||  || 21 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148499 - ||  || 28 iunie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148500 - ||  || 25 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-